Iannone, cognome italiano :
Andrea Iannone (n. 1989) – pilota motociclistico italiano
Dorothy Iannone (1933–2022) – artista statunitense
Filippo Iannone (n. 1957) – arcivescovo cattolico italiano
Gianluca Iannone (n. 1973) – cantante e politico italiano leader di CasaPound
Gilio Iannone (n. 1985) – atleta italiano
Giuseppe Iannone (n. 1929) – politico italiano
Marco Iannone (n. 1984) – attore italiano
Pasquale Iannone (n. 1961) – pianista italiano
Pat Iannone (n. 1982) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Patrick Dell Iannone (n. 1954) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Tommaso Iannone (n. 1990) – rugbista a 15 italiano